Big Flats ist der Name mehrerer Städte in den USA:

 Big Flats (New York), im Chemung County
 Big Flats (Wisconsin), im Adams County
 Big Flats (Town, Adams County), Town(ship) in Wisconsin